Cattani ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cattani (1923–2009), Schweizer Journalist und Historiker
 Arnold Cattani (1845–1921), Schweizer Architekt
 Francesco Cattani da Diacceto (1466–1522), Humanist und Philosoph der italienischen Renaissance
 Gabriele Cattani, italienischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Giacomo Cattani (1823–1887), vatikanischer Diplomat, Kardinal und Erzbischof von Ravenna
 Giorgio Cattani (* 1949), italienischer Maler und Videokünstler
 Marcelo Cattani (* 1967), uruguayischer Fotograf
 Maria Selebam de Cattani (1791–1870), italienische Naturforscherin
 Pietro Cattani (vor 1180–1221), früher Gefährte des Heiligen Franz von Assisi, siehe Pietro Catanii